Авоя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Авоян, Арташес Роландович (род. 1972)  — армянский депутат.
 Авоян, Вараздат Мкртичевич (род. 1947) — бывший секретарь Верховного совета Армянской ССР.
 Авоян, Татул (род. 1964) — армянский певец.